Jósika Sámuel (1805–1860) kancellár
 Jósika Sámuel (1848–1923) politikus